Räknare kan syfta på:

 Miniräknare – en apparat för matematiska beräkningar.
 Räkneverk – en teknisk anordning som räknar
 Digital teknik (räknare) – kretsar i digitalteknik
 Räknemaskin – en maskin som kan utföra olika sorters räkneoperationer
 Mänsklig räknare – person som förr hanterade och redde ut stora mängder data, särskilt inom matematik och astronomi